Alfons Španělský (22. září 1611 – 16. září 1612) byl španělský infant, který zemřel v dětství.

Život 
Narodil se v klášteře El Escorial z manželství Filipa III. Španělského a Markéty Habsburské.

Byl posledním z osmi dětí a čtvrtým synem páru. Jeho matka zemřela několik dní po porodu, přičemž tato okolnost mu vynesla přezdívku El Caro (Drahý), pro kterou byl ve svém krátkém životě znám jako Don Alonso el Caro.

Pokřtěn byl ve svém rodišti na svátek svatého Františka z Assisi, 8. října téhož roku. Křest nebyl veřejný a slavnostní, kvůli nedávné smrti jeho matky. Jeho kmotry při křtu byli jeho starší sourozenci Anna a Filip, svátost uděloval patriarcha Západní Indie Diego de Guzmán. Ke křtitelnici ho odnesl jeho bratranec Filip Emmanuel Savojský, kníže z Piemontu.

Volba jména Alfons souvisela s odkazem na starověké kastilské krále.

Zemřel dříve, než mu byl jeden rok. Byl převezen do kláštera San Lorenzo de El Escorial. Jeho hrobka se nachází v šesté komoře Panteonu infantů, běžně známému jako dětské mauzoleum.

Jeho otec Filip III. přijal smrt dítěte s rezignací, jako se to stalo rok předtím se smrtí jeho vlastní manželky Markéty.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Španělští princové
Portugalští infanti
Habsburkové
Narození v roce 1611
Úmrtí v roce 1612
Muži